Fortuna liga 2018/19 (Tsjechië)
 Fortuna Liga 2018/19 - Slowakije